Dornes ist der Name von Orten:
 Dornes, französische Gemeinde im Département Nièvre
 Dornes (Ferreira do Zêzere), Ortsteil der Gemeinde Ferreira do Zêzere in Portugal

Dornes ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Dornes (auch Karl; 1906–1980), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP/DVP)
 Martin Dornes (1950–2021), deutscher Soziologe, Psychologe und Psychotherapeut